Да́рваш () — венгерская фамилия и топоним. Известные носители: 

 Дарваш, Габор (1911—1985) — венгерский композитор и музыковед.
 Дарваш, Иван (1925—2007) — венгерский актёр.
 Дарваш, Йожеф (1912—1973) — венгерский писатель, политик.
 Дарваш, Лили (1906—1974) — венгерская и американская актриса.
 Дарваш, Миклош (род. 1949) — венгерский гребец-каноист.

Топоним 
  — город на востоке Венгрии, в медье Хайду-Бихар.

См. также 
 Дарваши, Ласло